Екскава́торна ву́лиця — назва вулиць в різних населених пунктах колишнього СРСР.

Екскаваторна вулиця — вулиця в місті Бориспіль.
 Екскаваторна вулиця — вулиця в місті Дніпропетровськ.
 Екскаваторна вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Екскаваторна вулиця — вулиця в місті Київ.

Екскаваторна вулиця — вулиця в місті Мінськ.

Екскаваторна вулиця — вулиця в місті Волгоград.
 Екскаваторна вулиця — вулиця в місті Перм.

Вулиці